120074 Bass – asteroide del sistema solare
Bass – genere musicale
Black bass o semplicemente "bass" – nome inglese del persico trota (Micropterus salmoides)

Personaggi 
Bart Bass – personaggio della serie letteraria e televisiva statunitense Gossip Girl
Chuck Bass – personaggio della serie letteraria e televisiva statunitense Gossip Girl

Persone 
Ben Bass – attore canadese
Benny Bass – pugile statunitense
Bob Bass – allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
Brandon Bass – cestista statunitense
David Bass – giocatore di football americano statunitense
Dick Bass – giocatore di football americano statunitense
Eduard Bass – scrittore, giornalista e attore ceco
Fontella Bass – cantante statunitense
Francisco Bass – attore argentino
František Bass – poeta cecoslovacco
George Bass – chirurgo, navigatore ed esploratore britannico
Gina Bass – velocista gambiana
Hyman Bass – matematico statunitense
Jules Bass – regista, produttore cinematografico e compositore statunitense
Karen Bass – politica e medico statunitense
Lance Bass – cantante, ballerino, attore e produttore televisivo statunitense
Michael Bass, I barone Burton – filantropo e politico inglese
Michael Thomas Bass – politico e imprenditore inglese
Mistie Bass – cestista statunitense
Nicole Bass – culturista, attrice, wrestler e valletta statunitense
Raymond Bass – ginnasta statunitense
Richard Bass – imprenditore e alpinista statunitense
Ron Bass – wrestler statunitense
Ronald Bass – scrittore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
Sam Bass – criminale statunitense
Saul Bass – designer e pubblicitario statunitense

Altri progetti